Полпенни может означать:
 Полпенни (Ирландия) — монета Ирландии (1971—1985).
 Полпенни — монета с достоинством в половину британского пенни.
 Мост Полпенни — мост в Дублине.

См. также 
 
 Розово-красный полупенсовик — почтовая марка.
 Первые полуцентовые монеты США